Buechholz ist der Name folgender Orte:

 Buechholz (Berneck), Ort in der Gemeinde Berneck, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Buchholz BE, Stadtteil von Thun, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Buchholz